Augusto Chiecchi, noto anche come Chiecchi I,  (1898 – ...) – calciatore italiano
 Egidio Chiecchi, noto anche come Chiecchi II,  (1899-1986) –  allenatore di calcio e calciatore italiano
 Giovanni Chiecchi, noto anche come Chiecchi III, (1904-1984) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Tommaso Chiecchi (1979) – ex calciatore italiano